Az 1990-es Roland Garros férfi versenyét az ecuadori Andrés Gómez nyerte az amerikai Andre Agassi előtt.

Kiemeltek 

  Stefan Edberg (Első kör)</li>
  Boris Becker (Első kör)</li>
  Andre Agassi (Döntős)</li>
  Andrés Gómez (Bajnok)</li>
  Aaron Krickstein (Harmadik kör)</li>
  Emilio Sánchez (Első kör)</li>
  Thomas Muster (Elődöntő)</li>
  Andrei Chesnokov (Negyedik kör)</li>

  Jay Berger (Első kör)
  Martin Jaite (Negyedik kör)
  Michael Chang (Negyeddöntő)
  Juan Aguilera (Második kör)
  Jim Courier (Negyedik kör)
  Magnus Gustafsson (Negyedik kör)
  Guillermo Pérez-Roldán (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények a Tenniscorner.com honlapon

F1